Ozero Tserkovisjtje kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ozero Tserkovisjtje (sjö i Belarus, lat 55,23, long 27,44), Vitsebsks voblast, 
 Ozero Tserkovisjtje (sjö i Belarus, lat 55,02, long 28,44), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar